Энг Ли, в нормативной транскрипции с китайского Ли Ань (, ; р. 1954) — тайваньский кинорежиссёр и продюсер. Дважды обладатель «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля (1993, 1996), дважды обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля (2005, 2007). Лауреат премий «Золотой глобус» (2001, 2006) и «Оскар» (2000, 2006, 2013) за лучший фильм на иностранном языке («Крадущийся тигр, затаившийся дракон») и две премии за лучшую режиссуру («Горбатая гора» и «Жизнь Пи»).

Самые громкие проекты Энга Ли — историческая мелодрама «Разум и чувства», уся «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (2000), драма «Горбатая гора» (2005) и приключенческий фильм «Жизнь Пи» (2012).

Биография 
Ли Ань родился 23 октября 1954 года в уезде Пиндун на юге Тайваня. Его родители — уроженцы провинции Цзянси, иммигрировали с материка после поражения Гоминьдана в Гражданской войне, в 1949 году. В 1975 году окончил местный колледж, после чего отправился служить в армию по призыву. Для продолжения образования Ли переехал в США, где он последовательно получил степень бакалавра по театральному искусству в Университете штата Иллинойс и степень магистра по специальности кинопроизводство в Нью-Йоркском университете. Ко времени обучения в Нью-Йорке относятся первые кинематографические опыты Энга Ли. Его короткометражный дебют «Тени озера» (1982) получил награду на фестивале на Тайване. В 1983 году Энг Ли выступил ассистентом на дипломном фильме своего однокурсника Спайка Ли, ныне одного из лидеров американского независимого кино. Собственная дипломная картина Ана Ли 41-минутная драма «Тонкая линия» (1984) была признана лучшей на фестивале студенческих фильмов Нью-Йоркского университета и принесла своему создателю приз за режиссуру.

Несмотря на успех своих студенческих фильмов, Энг Ли оставался без работы в течение шести лет. Наконец, в 1990 году два его сценария победили в конкурсе, организованном при участии правительства Тайваня. Победа в конкурсе дала старт профессиональной карьере режиссёра. Энг Ли сумел привлечь финансовые средства для создания своего полнометражного дебюта «Толкающие руки» (1992).

Кавалер тайваньского ордена Бриллиантовой звезды второй степени (2006).

Личная жизнь 
Женат на биологе Джейн Лин, с которой познакомился во время обучения в Иллинойсе. У пары двое сыновей, Хаан (род. 1984) и Мейсон (род. 1990).

Фильмография

Награды

Литература

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Золотой глобус» за лучшую режиссёрскую работу
Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии Гильдии режиссёров США
Лауреаты премии «Спутник»
Продюсеры — лауреаты премии «Независимый дух»
Иммигрировавшие в США с Тайваня
Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне
Члены Американской академии искусств и наук